Мари́я Попо́ва:
 Попова (Жукова), Мария Александровна (род. 1985) — российская футболистка, центральная защитница.
 Попова, Мария Андреевна (1923—1972) — старшая крановщица, Герой Социалистического Труда.
 Попова, Мария Вадимовна (род. 1991) — трёхкратная чемпионка Украины по тхэквондо.
 Попова, Мария Владимировна (род. 1994) — белорусская баскетболистка.
 Попова, Мария Георгиевна (1928—2021) — советская крановщица, Герой Социалистического Труда.
 Попова, Мария Юрьевна (род. 1986) — российская волейболистка.